Bixby – assistente virtuale creato dalla Samsung
 Bixby – città della Contea di Tulsa, Oklahoma
 Bixby – census-designated place della Contea di Cameron, Texas
Lydia Bixby, signora americana a cui Abramo Lincoln scrisse una lettera.